Fudbalski Klub Ibar Rožaje (Фудбалски Клуб Ибар Рожаје) – czarnogórski klub piłkarski z siedzibą w Rožaje. Został utworzony w 1938 roku. Obecnie występuje w Trećiej lidze Czarnogóry.

Stadion 
Klub rozgrywa swoje mecze domowe na stadionie Bandžovo Brdo w Rožaje, który może pomieścić 2.500 widzów.

Sezony 

 * W wyniku przeprowadzonego 21 maja 2006 referendum niepodległościowego zadeklarowano  zerwanie dotychczas istniejącej federacji Czarnogóry z Serbią (Serbia i Czarnogóra). W związku z tym po sezonie 2005/06  wszystkie czarnogórskie zespoły wystąpiły z lig Serbii i Czarnogóry, a od nowego sezonu 2006/07 Ibar Rožaje przystąpił do rozgrywek Drugiej crnogorskiej ligi.

Sukcesy 
 wicemistrzostwo Drugiej crnogorskiej ligi (1): 2017 (brak awansu do Prvej crnogorskiej ligi, po przegranych barażach).
 3. miejsce Drugiej crnogorskiej ligi (1): 2007 (brak awansu do Prvej crnogorskiej ligi, po przegranych barażach).
 mistrzostwo Trećej crnogorskiej ligi (1): 2020 (awans do Drugiej crnogorskiej ligi).
 2006 awans do Drugiej crnogorskiej ligi.
 1997 i 1999 awanse do Drugiej ligi SR Јugoslavije.

Bibliografia 
 

Czarnogórskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1938
Rožaje